Dans le Missouri, Fort Leonard Wood peut correspondre à :
 la base militaire de Fort Leonard Wood,
 la localité de Fort Leonard Wood.